Жандарбек Садуевич Жанзаков (08.01.1966, с. Речное, Демьяновский р-н, Кустанайская обл., КазССР), представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, вице-адмирал, Главнокомандующий военно-морскими силами (с 2009).

Биография 
Родился 8 января 1966 года в селе Речное Демьяновского района Кустанайской области.

После окончания средней школы с 1983 по 1988 годы – курсант Тихоокеанского Высшего Военно-морского училища им. С.О. Макарова по специальности «Вооружение кораблей».

На офицерских должностях с 1988 года.

С 1988 по 1995 годы – командир торпедной группы большой подводной лодки.

С 1995 по 2000 годы – командир отдельного дивизиона кораблей.

С 2000 по 2003 годы – старший офицер, начальник отдела Департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан.

С 2001 по 2004 годы обучался в Национальном университете обороны Министерства обороны Республики Казахстан.

С 2003 по 2008 годы – начальник управления ВМС, заместитель командующего войсками регионального командования «Запад».

С 2008 по 2010 годы – слушатель Военной Академии Генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации.

С 2008 по 2009 годы – временно исполняющий обязанности первого заместителя главнокомандующего ВМС - начальника главного штаба ВМС ВС Республики Казахстан.

С 2009 года – главнокомандующий Военно-морскими силами ВС Республики Казахстан.

Указом Президента Республики Казахстан от 5 мая 2016 года присвоено звание вице-адмирала.

18 апреля 2018 года распоряжением Главы государства Жанзаков Жандарбек Садуевич освобожден от должности главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан.

21 мая 2020 года приговором Военного суда Акмолинского гарнизона Жандарбек Жанзаков был осужден к шести годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении властью, так же по решению суда он был лишен воинского звания вице-адмирал. По мнению военной прокуратуры, офицер виновен в том, что выполняя задачи по обеспечению обороноспособности флота швартовал корабли нарушая закон "О госзакупках".

В феврале 2023 года Верховный суд Республики Казахстан вынес оправдательное решение в отношении Жандарбека Жанзакова.

Награды 
 Орден Данк II степени
 Юбилейные медали
 Медали за выслугу лет

Примечания

Источники 
 Параграф
 Центр-военно-политический исследований
 ЦентрАзия

Военные Казахстана